Estrelas
Mu1 Scorpii
Mu2 Scorpii

Desambiguações de astronomia